Второй дивизион Чили 1970 () — 19-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Сантьяго Морнинг», вылетевший из Примеры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1970
Спорт в Чили в 1970 году
Чили